Obizzo est un anthroponyme et un prénom médiéval italien notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), noble italien d'origine bourguignonne, ancêtre de la famille  ;
 , condottiero italien du  ;
 Obizzo I d'Este, noble italien du  ;
 saint Obizio, saint italien (mort en 1204) ;
  (mort en 1224), évêque italien ;
  (mort en 1303), évêque italien ;
 Obizzo II d'Este (mort en 1293), condottiero italien ;
 Obizzo III d'Este (1294–1352), condottiero italien ;
 Obizzo da Polenta (mort en 1431), homme politique italien ;
 , condottiero italien du .

Notes et références 

Homonymie de prénom